105. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 12–13 stycznia 2008 roku w Kołomnie, w Rosji. Kobiety startowały po raz 33. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Najlepsza była Holenderka Ireen Wüst. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Złoto sprzed roku obronił Holender Sven Kramer. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 12 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek (24 sklasyfikowane) i 33 łyżwiarzy (32 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2008 w sportach zimowych
2008 w Rosji
Łyżwiarstwo szybkie w Rosji